Hamfelde kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hamfelde, Lauenburg – kommun , Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, 
 Hamfelde, Stormarn – kommun, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein,